Nor Kyanq, comune armeno della provincia di Ararat
Nor Kyanq, comune armeno della provincia di Shirak